Принц Нородом Кантол (; 15 сентября 1920, Пномпень — 1976) — камбоджийский политик, государственный деятель и . Премьер-министр Камбоджи (1962—1966).

Биография 
Член королевского дома Камбоджи. По мужской линии — правнук короля Нородома, по матери — внук короля Сисовата Монивонга.

Обучался в Коллеже Сисовата (Пномпень), Лицее Альбера Сарро (Сайгон) и Университете Нанси (Франция). После возвращения в Камбожду служил в муниципальном руководстве Пномпеня. Позже был сотрудником камбоджийского посольства в США и первым дипломатическим представителем Камбоджи в Японии.

6 октября 1962 года был назначен премьер-министром и министром иностранных дел. Его правительство подало в отставку в марте 1963 года, но когда король Сианук пригрозил провести всеобщие выборы, правительство вернулось к работе. Нородом Кантол снова подал в отставку 24 декабря 1964 года, но был возвращён на должность главы правительства Национальной ассамблеей на следующий же день. Принц оставался премьер-министром до 19 октября 1966 года, когда был заменён Лон Нолом по результатам выборов в Национальную ассамблею.

Являлся ключевой фигурой в правительстве Сианука, занимал несколько министерских должностей (в том числе: министра внутренних дел, министра культуры и министра религий), являлся одним из советников короля. После переворота 1970 года и прихода к власти генерала Лон Нола вместе с другими челнами королевской семьи был арестован и находился под стражей. Пропал без вести в 1976 году, и, вероятно, был убит «красным кхмерами» во время геноцида в Камбодже 1975—1979 годов.

Семья и предки 
Был женат. В браке родились 6 сыновей и 2 дочери; старшая из дочерей (Нородом Бопхани; род. 1952) стала в 1970 году 2-й женой родственника — принца Сисовата Моничивана (1932—1975; убит «красными кхмерами»).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
  
  Сайт royalark.net
  Cambodia: Prime Ministers // rulers.org
  Cambodia: Foreign Ministers // rulers.org

Члены королевского дома Камбоджи
Министры внутренних дел Камбоджи
Жертвы геноцида в Камбодже
Убитые политики
Политики XX века
Члены партии Сангкум